Dieser Artikel listet wichtige Namen und Zahlen, welche die Fußballabteilung des FC Bayern München betreffen, auf.

Erfolge

International 
Der FC Bayern München belegt Platz 2 in der Ewigen Tabelle der UEFA Champions League, welche auf Basis der Drei-Punkte-Regel errechnet ist.

Große Titel 
Der FC Bayern München ist neben Juventus Turin, Ajax Amsterdam, dem FC Chelsea und Manchester United einer der fünf Vereine, denen es gelungen ist, alle drei Europapokale zu gewinnen. Alle fünf Vereine gewannen zudem auch den UEFA Super Cup. Die Ehre, neben den drei Europapokalen und dem Supercup auch den Weltpokal (Europa-Südamerika-Pokal) gewonnen zu haben, teilt sich der FC Bayern München mit Juventus Turin, Ajax Amsterdam und Manchester United. Neben Manchester United ist er der einzige (europäische) Verein, der darüber hinaus auch die Klub-Weltmeisterschaft gewonnen hat.

National-internationale Mehrfacherfolge 
 Double aus DFB-Pokal und Europapokal der Pokalsieger (1): 1967
 Double aus Meisterschaft und Europapokal der Landesmeister (1): 1974
 Double aus Meisterschaft und UEFA Champions League (3): 2001, 2013, 2020
 Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und UEFA Champions League (2): 2013, 2020
 Quintuple aus Meisterschaft, DFB-Pokal, UEFA Champions League, UEFA Super Cup und FIFA-Klub-Weltmeisterschaft (2): 2013, 2020
 Sextuple aus Meisterschaft, DFB-Pokal, DFL-Supercup, UEFA Champions League, UEFA Super Cup und FIFA-Klub-Weltmeisterschaft (1): 2020

Zweite Plätze in offiziellen Wettbewerben 
 Unterlegener Finalist im Europapokal der Landesmeister (2): 1982, 1987
 Unterlegener Finalist in der UEFA Champions League (3): 1999, 2010, 2012
 Unterlegener Teilnehmer am UEFA Super Cup (3): 1975, 1976, 2001

Weitere inoffizielle Wettbewerbe 
 Wiener Stadthallenturnier (1): 1971
 Trofeo Valencia Naranja (1): 1972
 Trofeo Ciudad de Las Palmas (1): 1972
 Trofeo 75 Aniversario del Athletic de Bilbao (1): 1973
 Trofeo Internacional Ciudad de Terrassa (1): 1973
 Unterlegener Finalist im Turnier von Montaigu (2): 1973, 1975
 Toulouse Tournament (1): 1979
 Trofeo Santiago Bernabéu (3): 1979, 1980, 2002
 Unterlegener Finalist der Joan-Gamper-Trophäe (3): 1984, 1987, 2006 (Einzelspiel)
 Trofeo Teresa Herrera (1): 1989
 Opel Master Cup (2): 1996, 2000; unterlegener Finalist (1): 1997
 Saitama City Cup (1): 2008
 Audi Cup (3): 2009, 2013, 2015; unterlegener Finalist (2): 2011, 2019
 Audi Football Summit (2): Jan. 2012, Jul. 2012
 Uli-Hoeneß-Cup (1): 2013

Auszeichnungen 
 IFFHS Welt-Club-Team des Jahres (2): 2013, 2020
 IFFHS Welt-Club-Team des Monats (9): Feb. 2000, Okt. 2001, Aug. 2002, Feb. & Apr. 2008, Apr. 2010, Sep. 2011, Sep. 2012, Feb. 2013
 Europäischer Club des Jahres der European Club Association (ECA) (1): 2013
 Laureus World Sports Award (2): 2014, 2021; Nominierung (1): 2002
 FIFA Fair Play Award (1): 2013
 Weltmannschaft des Jahres (La Gazzetta dello Sport) (2): 2013, 2020
 World Soccer Mannschaft des Jahres (2): 2013, 2020
 Weltmannschaft des Jahres (AIPS): 2020
 Globe Soccer Awards (Club des Jahres) (2): 2013, 2020
 Fünftbeste Mannschaft aller Zeiten nach Marca: FC Bayern der Beckenbauer-Ära (1970er-Jahre)
 Dritter bei der Wahl zum FIFA Club of the Century
 Mannschaft des Jahres in Deutschland: 1967, 2001, 2013, 2020

National 
Der FC Bayern München belegt Platz 1 in der Ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga, welche auf Basis der Drei-Punkte-Regel errechnet ist. Seit seinem Aufstieg 1965 ist der FC Bayern München ununterbrochen Mitglied der 1. Bundesliga. Mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft in der Saison 2021/2022 hat der FC Bayern München mehr deutsche Meisterschaften in der Fußball-Bundesliga gewonnen (31), als alle andere Teams zusammen (28). 10 Titel in Folge (2013–2022) sind mehr gewonnene Meisterschaften, als jedes andere Team erringen konnte (1. FC Nürnberg insgesamt: 9 Meisterschaften).

Große Titel 
Der FC Bayern München ist sowohl deutscher Rekordmeister, Rekordpokal-, Rekordligapokalsieger als auch Rekordsuperpokalsieger.

Zudem gewann Bayern München am 2. April 1983 in einer inoffiziellen Austragung den „Superpokal 1982“, den Meister und Pokalsieger der Saison 1981/82 ausspielten.

Nationale Mehrfacherfolge 
 Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal (13): 1969, 1986, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020
 Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Liga- bzw. Supercup zu Beginn der Saison (5): 2000, 2005, 2008, 2013, 2019

Zweite Plätze in den offiziellen Wettbewerben 
 Deutscher Vizemeister (10): 1970, 1971, 1987, 1991, 1993, 1996, 1998, 2004, 2009, 2012
 Unterlegener DFB-Pokal-Finalist (4): 1985, 1999, 2012, 2018
 Unterlegener DFL-Ligapokal-Finalist (1): 2006
 Unterlegener DFB/DFL-Supercup-Teilnehmer (6): 1989, 1994, 2013, 2014, 2015, 2019
 Unterlegener DFB-Hallenpokal-Finalist (1): 1997

Weitere inoffizielle Wettbewerbe 
 Fuji-Cup (5): 1986 (als Casio-Cup), 1987, 1988, 1994, 1995; unterlegener Finalist (2): 1993, 1996
 Telekom Cup (ehemals: T-Home Cup / Liga total! Cup) (4): 2013, 2014, Januar 2017, Juli 2017; unterlegener Finalist (1): 2010

Auszeichnungen 
 Silbernes Lorbeerblatt: 1967
 Auszeichnung zu Deutschlands Mannschaft des Jahres (4): 1967, 2001, 2013, 2020
 Gewinner der nationalen Fair-Play-Wertung (2): 2007, 2013
 Bayerischer Sportpreis: 2020

Regional 
 Süddeutscher Meister (2): 1926, 1928; Süddeutscher Vizemeister (4): 1910, 1911, 1929, 1932
 Süddeutscher Pokalsieger (1): 1957; Süddeutscher Pokalfinalist (1): 1923
 Meister Regionalliga Süd (II. höchste Spielklasse) (1): 1965; Vizemeister Regionalliga Süd (1): 1964
 Pokal des FC Bayern (inoffizielle bayerische Meisterschaft; es nahmen allerdings nur Münchner Vereine teil) (1): 1902
 Münchner Pokal des FC Bayern (1): 1903
 Münchner Meister im Münchner Fußball-Bund (1): 1904
 Münchner Meister im Verband Münchner Fußball-Vereine (2): 1905, 1906
 Bayerischer Meister (5): 1905, 1910, 1911, 1926, 1928,
 Oberbayerischer Meister (4): 1908, 1917, 1918, 1945
 Südbayerischer Meister (13): 1911, 1917, 1918, 1919, 1920, 1923, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1944

Erfolge der Amateure/II. Mannschaft 
 Meisterschaften
 Deutscher Vize-Amateurmeister (2): 1983, 1987
 Meister der 3. Liga (dritthöchste Spielklasse) (1): 2020
 Meister Regionalliga Süd (III) (1): 2004
 Qualifikation zur bzw. Aufstieg in die 3. Liga (2): 2008, 2019
 Vizemeister der Bayernliga (III) (5): 1958, 1961, 1983, 1984, 1987
 Meister der Regionalliga Bayern (IV) (2): 2014, 2019
 Vizemeister der Regionalliga Bayern (IV) (2): 2013, 2018
 Meister der Landesliga Süd (IV) (2): 1967, 1973
 Pokalwettbewerbe
 DFB-Pokal
 Viertelfinale (2): 1994/95 und 2004/05
 Achtelfinale (1): 1993/94
 Bayerischer Landespokal-Sieger (1): 2002
 Oberbayerischer Pokalsieger (3): 1995, 2001, 2002
 IFA Shield (1): 2005
 Premier League International Cup (1): 2019

Bedeutende Spiele der Vereinsgeschichte

Teilnahme an deutschen Meisterschaftsendspielen

Finale um die deutsche Meisterschaft 1932

Teilnahme an Endspielen des DFB-Pokals

Deutsches Pokalfinale 1957

Deutsches Pokalfinale 1966

Deutsches Pokalfinale 1967

Deutsches Pokalfinale 1969

Deutsches Pokalfinale 1971

Deutsches Pokalfinale 1982

Deutsches Pokalfinale 1984

Deutsches Pokalfinale 1985

Deutsches Pokalfinale 1986

Deutsches Pokalfinale 1998

Deutsches Pokalfinale 1999

Deutsches Pokalfinale 2000

Deutsches Pokalfinale 2003

Deutsches Pokalfinale 2005

Deutsches Pokalfinale 2006

Deutsches Pokalfinale 2008

Deutsches Pokalfinale 2010

Deutsches Pokalfinale 2012

Deutsches Pokalfinale 2013

Deutsches Pokalfinale 2014

Deutsches Pokalfinale 2016

Deutsches Pokalfinale 2018

Deutsches Pokalfinale 2019

Deutsches Pokalfinale 2020

Teilnahme an Europa- und Weltpokalendspielen

Finale des Europapokals der Pokalsieger 1967

Finale des Europapokals der Landesmeister 1974

Wiederholungsspiel

Finale des Europapokals der Landesmeister 1975

UEFA Super Cup 1975

Hinspiel

Rückspiel

Finale des Europapokals der Landesmeister 1976

UEFA Super Cup 1976

Hinspiel

Rückspiel

Weltpokal 1976

Hinspiel

Rückspiel

Finale des Europapokals der Landesmeister 1982

Finale des Europapokals der Landesmeister 1987

UEFA-Pokal-Finale 1996

Hinspiel

Rückspiel

UEFA-Champions-League-Finale 1999

UEFA-Champions-League-Finale 2001

UEFA Super Cup 2001

Weltpokal 2001

UEFA-Champions-League-Finale 2010

UEFA-Champions-League-Finale 2012

UEFA-Champions-League-Finale 2013

UEFA Super Cup 2013

FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2013

UEFA-Champions-League-Finale 2020

UEFA Super Cup 2020

FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2020

Personen

FC Bayern München AG

Vorstand 
 Vorsitzender: Oliver Kahn
 Stellvertretender Vorsitzender: Jan-Christian Dreesen
 Vorstand: Andreas Jung, Hasan Salihamidžić

Aufsichtsrat 
 Vorsitzender: Herbert Hainer (Präsident des FC Bayern München e. V.)
 Stellvertretender Vorsitzender: Jan Heinemann (General Counsel & Chief Compliance Officer der adidas AG)
 Stellvertretender Vorsitzender: Markus Duesmann (Vorstandsvorsitzender der Audi AG)
 Stellvertretender Vorsitzender: Werner Zedelius (Senior Advisor Allianz SE)
 Uli Hoeneß (Ehrenpräsident des FC Bayern München e. V.)
 Thorsten Langheim (Mitglied des Vorstands der Deutsche Telekom AG)
 Dieter Mayer (1. Vizepräsident des FC Bayern München e. V.)
 Edmund Stoiber (Ministerpräsident a. D. des Freistaats Bayern, Vorsitzender des Verwaltungsbeirates des FC Bayern München e. V.)
 Michael Diederich (Vorstandssprecher der UniCredit Bank AG)

FC Bayern München e. V.

Präsidium 
 Präsident: Herbert Hainer
 Erster Vizepräsident: Dieter Mayer
 Zweiter Vizepräsident: Walter Mennekes

Ehrenpräsidenten 
In der Reihenfolge ihrer Ernennung:
 Kurt Landauer
 Franz John
 Siegfried Herrmann
 Roland Endler (nur 1962)*
 Wilhelm Neudecker
 Franz Beckenbauer
 Uli Hoeneß

* Endler wurde nach seinem freiwilligen Ausscheiden aus dem Präsidentenamt mit der Ehrenpräsidentschaft bedacht. Bald darauf gab es allerdings Zwistigkeiten mit den neuen Verantwortlichen und er legte die Ehrenpräsidentschaft wieder nieder.

Verwaltungsbeirat 
 Vorsitzender: Edmund Stoiber
 Stellvertreterin: Alexandra Schörghuber
 Mitglieder: Dorothee Bär, Georg Fahrenschon, Herbert Henzler, Peter Kerspe, Lars Klingbeil, Hildegard Müller, Dieter Reiter, Josef Schmid, Jochen Tschunke, Heinrich von Pierer

Vereinspräsidenten

Trainer- und Funktionsteam

Trainer von 1902 bis 1963

Trainer ab 1963 in der Regionalliga Süd bzw. ab 1965 in der Bundesliga 
Erich Ribbeck wurde 1992 zum Mann des Jahres im deutschen Fußball gewählt. Felix Magath (2005), Ottmar Hitzfeld (2008), Louis van Gaal (2010), Jupp Heynckes (2013) und Hansi Flick (2020) wurden mit dem Titel Deutschlands Trainer des Jahres geehrt. 2001 wurde Hitzfeld zudem zum UEFA-Trainer des Jahres sowie zum IFFHS-Welt-Klubtrainer gekürt. Jupp Heynckes wurde 2013 FIFA-Welttrainer des Jahres, IFFHS-Welt-Klubtrainer sowie World Soccer Trainer des Jahres. Hansi Flick wurde 2020 UEFA-Trainer des Jahres und IFFHS-Welt-Klubtrainer.

* = Interimstrainer
Stand: 19. März 2023

Mannschaftskapitäne in der Bundesliga

Spieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen 

* = noch aktiv; Stand: 19. März 2023

Ausländische Spieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen 

* = noch aktiv; Stand: 19. März 2023

Spieler mit den meisten Bundesliga-Toren 

* = noch aktiv; Stand: 5. Februar 2023

Ausländische Spieler mit den meisten Bundesliga-Toren 

* = noch aktiv; Stand: 26. Februar 2023

Auszeichnungen von Spielern

Rückennummern 
Mit der Saison 1995/96 wurden in der Bundesliga fixe Rückennummern eingeführt. Gelistet sind hier alle Spieler des Bundesligakaders des FC Bayern seit der Saison 1995/96. Kursiv gesetzt sind die Nummern der Spieler, die in der jeweiligen Saison keinen Pflichtspiel-Einsatz für den FC Bayern absolviert haben.

Wegen unterschiedlicher Regularien können die Rückennummern in den europäischen Wettbewerben abweichen.

Rekorde

Bestmarken

In der Bundesliga 
 Platzierung Ewige Bundesliga-Tabelle: 1.
 Anzahl der Meisterschaften: 31
 Einziger Verein mit drei, vier und fünf Sternen auf dem Trikot (für zehn, zwanzig und 30 Meisterschaften)
 Einziger Verein der für das Erreichen von 10 Meisterschaften in Folge (2013–2022) von der DFL das goldfarbene Sonderabzeichen Serienmeister erhielt, welches mittig auf Brusthöhe auf dem Trikot aufgebracht ist (zur einmaligen Nutzung am 33. Spieltag der Saison 2021/22).
 Zur Nutzung in der Saison 2022/23 erhielt der Verein ein Spezial-Logo für den Ärmel.
 Anzahl Spieltage als Tabellenführer: 854 von 2026 (42,15 %, Stand: 11. März 2023)
 Meiste Spiele in der Geschichte der Bundesliga: 1966 (vor Werder Bremen (1958), Stand: 11. März 2023)
 davon auf Tabellenplatz 1: 43,44 %
 707 Spiele ohne Gegentor (Stand: 26. Februar 2023)
 Erste Mannschaft, die drei Meisterschaften in Folge gewann (1972–1974)
 Einzige Mannschaft, die vier Meisterschaften in Folge gewann (2013–2016)
 Einzige Mannschaft, die fünf Meisterschaften in Folge gewann (2013–2017)
 Einzige Mannschaft, die sechs Meisterschaften in Folge gewann (2013–2018)
 Einzige Mannschaft, die sieben Meisterschaften in Folge gewann (2013–2019)
 Einzige Mannschaft, die acht Meisterschaften in Folge gewann (2013–2020)
 Einzige Mannschaft, die neun Meisterschaften in Folge gewann (2013–2021)
 Einzige Mannschaft, die zehn Meisterschaften in Folge gewann (2013–2022)
 Frühester Herbstmeister: nach 14 Spieltagen (2012/13)
 Anzahl Herbstmeister: 25, davon in Folge: 7 (2011/12 – 2017/18)
 Frühester Meister: nach 27 Spieltagen (2013/14)
 Anzahl Punkte innerhalb einer Saison (Drei-Punkte-Regel): 91 (2012/13)
 Anzahl Heimpunkte innerhalb einer Saison (nach der Drei-Punkte Regel): 49 (1972/73) (gemeinsam mit dem FC Schalke 04 (1971/72) und dem VfL Wolfsburg (2008/09))
 Anzahl Auswärtspunkte innerhalb einer Saison (Drei-Punkte-Regel): 47 (2012/13)
 Anzahl Punkte am Saisonende auf den Tabellenzweiten: 25 (2012/13)
 Anzahl Punkte am Hinrundenende auf den Tabellenzweiten: 11 (2014/15)
 1000. Sieg im 1714. Bundesligaspiel seit dem 14. August 1965 (1. Spieltag) – als erste Mannschaft
 Anzahl Siege innerhalb einer Saison: 29 (2012/13, 2013/14)
 Anzahl Heimsiege innerhalb einer Saison: 16 (1972/73) (gemeinsam mit dem FC Schalke 04 (1971/72) und dem VfL Wolfsburg (2008/09))
 Anzahl Heimsiege in Folge innerhalb einer Saison: 16 (20. September 1972 – 26. Mai 1973)
 Anzahl Heimsiege in Folge: 26 (27. November 1971 – 26. Mai 1973)
 Anzahl Auswärtssiege innerhalb einer Saison: 15 (2012/13)
 Anzahl Auswärtssiege in Folge innerhalb einer Saison: 10 (2. November 2013 – 25. März 2014 und 18. Dezember 2019 – 27. Juni 2020)
 Anzahl Siege in Folge ab Saisonbeginn: 10 (14. August 2015 – 24. Oktober 2015)
 Anzahl Siege in Folge ab Rückrundenbeginn: 14 (19. Januar 2013 – 27. April 2013)
 Anzahl Siege in Folge bis Saisonende: 13 (16. Februar 2020 – 27. Juni 2020)
 Anzahl Siege in Folge: 19 (19. Oktober 2013 – 25. März 2014)
 Anzahl Siege innerhalb Hinrunde: 15 (2013/14, 2015/16)
 Anzahl Siege innerhalb Rückrunde: 16 (2012/13, 2019/20)
 Anzahl Niederlagen innerhalb einer Saison: 1 (1986/87, 2012/13)
 Anzahl Spiele mit mindestens einem erzielten Tor innerhalb einer Saison: alle 34 (2012/13, 2020/21, 2021/22)
 Anzahl Spiele ohne Gegentor innerhalb einer Saison: 22 (2014/15)
 Anzahl Auswärtsspiele ohne Gegentor innerhalb einer Saison: 12 (2012/13)
 Beste Tordifferenz innerhalb einer Saison: +80 (2012/13)
 Beste Heim-Tordifferenz innerhalb einer Saison: +49 (1971/72)
 Beste Auswärts-Tordifferenz innerhalb einer Saison: +38 (2013/14)
 Anzahl Heimtore innerhalb einer Saison: 69 (1971/72)
 Anzahl Auswärtstore innerhalb einer Saison: 49 (2021/22)
 Anzahl Tore innerhalb einer Saison: 101 (1971/72)
 Anzahl Tore am 1. Spieltag: 8 (2020/21)
 Anzahl Tore am 3. Spieltag: 15 (2022/23)
 Anzahl Tore am 5. Spieltag: 22 (2020/21)
 Anzahl Tore am 7. Spieltag: 27 (2020/21), gemeinsam mit Borussia Mönchengladbach, 1973/74
 Anzahl Tore am 8. Spieltag: 29 (zweimal, 2021/22 und 1976/77)
 Anzahl Tore am 9. Spieltag: 33 (2021/22)
 Anzahl Tore am 10. Spieltag: 38 (2021/22)
 Anzahl Tore am 11. Spieltag: 40 (2021/22)
 Anzahl Tore am 12. Spieltag: 41 (2021/22)
 Anzahl Tore am 13. Spieltag: 44 (1976/77)
 Anzahl Tore am 14. Spieltag: 48 (1976/77)
 Anzahl Tore am 16. Spieltag: 52 (vor dem letzten Spieltag Hinrunden-Rekord, 2021/22)
 Anzahl Tore am 17. Spieltag: 56 (Hinrundenrekord, 2021/22)
 Anzahl Tore am 18. Spieltag: 57 (2021/22)
 Anzahl Tore am 19. Spieltag: 61 (2021/22)
 Anzahl Tore am 20. Spieltag: 65 (2021/22)
 Anzahl Tore am 21. Spieltag: 68 (2021/22)
 Anzahl Tore am 22. Spieltag: 70 (2021/22)
 Anzahl Tore am 23. Spieltag: 74 (2021/22)
 Anzahl Tore am 24. Spieltag: 75 (2021/22)
 Anzahl Tore am 25. Spieltag: 76 (2021/22)
 Anzahl Tore am 26. Spieltag: 77 (2020/21)
 Anzahl Tore am 27. Spieltag: 81 (2021/22)
 Anzahl Tore am 28. Spieltag: 85 (2021/22)
 Anzahl Tore am 29. Spieltag: 86 (2019/20 und 2021/22)
 Anzahl Tore am 30. Spieltag: 90 (2019/20)
 Anzahl Tore am 31. Spieltag: 92 (2019/20 und 2021/22)
 Anzahl Tore am 32. Spieltag: 95 (1971/72)
 Anzahl Tore in einem Kalenderjahr: 116 (2021, in 38 Partien)
 Anzahl Gegentore innerhalb einer Saison: 17 (2015/16)
 Anzahl Gegentore in der Hinrunde einer Saison: 4 (2014/15)
 Anzahl Gegentore in der Rückrunde einer Saison: 9 (2015/16)
 Anzahl Gegentore am 16. Spieltag: 3 (2014/15)
 Anzahl Gegentore am 17. Spieltag: 4 (2014/15)
 Anzahl Gegentore am 21. Spieltag: 7 (2012/13)
 Anzahl Gegentore am 30. Spieltag: 13 (2014/15)
 Anzahl Auswärtsgegentore innerhalb einer Saison: 7 (2012/13)
 Anzahl Punkte innerhalb einer Hinrunde: 47 (15 Siege, 2 Unentschieden, keine Niederlage; 2013/14)
 Anzahl Punkte innerhalb einer Rückrunde: 49 (16 Siege, 1 Unentschieden, keine Niederlage; 2012/13, 2019/20)
 Anzahl Punkte innerhalb eines Kalenderjahres: 93 (33 Spiele, 30 Siege, 3 Unentschieden, keine Niederlage; 2013)
 Tordifferenz am 1. Spieltag: +8 (8:0; 2020/21)
 Tordifferenz am 3. Spieltag: +14 (15:1; 2022/23)
 Tordifferenz am 4. Spieltag: +14 (16:2; 2022/23)
 Tordifferenz am 6. Spieltag: +18 (23:5; 2021/22)
 Tordifferenz am 7. Spieltag: +20 (21:1; 2011/12 und 23:3; 2015/16)
 Tordifferenz am 8. Spieltag: +24 (26:2; 2012/13 und 28:4; 2015/16)
 Tordifferenz am 10. Spieltag: +29 (33:4; 2015/16)
 Tordifferenz am 11. Spieltag: +29 (33:4; 2015/16)
 Tordifferenz am 12. Spieltag: +33 (37:4; 2015/16)
 Tordifferenz am 13. Spieltag: +35 (40:5; 2015/16)
 Tordifferenz am 15. Spieltag: +36 (49:13; 2022/23)
 Tordifferenz am 17. Spieltag: +40 (56:16; 2021/22)
 Tordifferenz am 20. Spieltag: +46 (65:19; 2021/22)
 Tordifferenz am 21. Spieltag: +47 (68:21; 2021/22)
 Anzahl Spiele in Folge mit mindestens einem erzielten Tor: 87 (16. Februar 2020 – 10. September 2022)
 Anzahl Spiele in Folge mit mindestens zwei erzielten Toren: 20 (19. Oktober 2013 – 29. März 2014)
 Anzahl Siege mit mindestens zwei erzielten Toren innerhalb einer Saison: 24 (2012/13)
 Anzahl Spiele in Folge mit mindestens fünf erzielten Toren: 3 (2. März 2019 – 17. März 2019) (gemeinsam mit Hannover 96 (1965/66), dem 1. FC Kaiserslautern (1983/84) und Borussia Dortmund (2019/20))
 Anzahl Auswärtsspiele in Folge mit mindestens drei erzielen Toren: 5 (18. Dezember 2019 – 29. Februar 2020)
 Anzahl ungeschlagene Spiele in Folge: 53 (3. November 2012 – 29. März 2014)
 Anzahl ungeschlagene Heimspiele in Folge: 73 (11. April 1970 – 14. September 1974) (Nachholspiel 1969/70 vom 19. Spieltag am 15. April 1970 Bayern München – Borussia Mönchengladbach 1:0 mit eingerechnet)
 Anzahl ungeschlagener Auswärtsspiele in Folge: 33 (21. April 2012 – 25. März 2014)
 Anzahl ungeschlagener Spiele in Folge ab Saisonstart: 28 (2013/14)
 Anzahl ungeschlagener Spiele in Folge in einer Saison: 28 (2013/14) (gemeinsam mit Borussia Dortmund (2011/12))
 Anzahl ungeschlagener Spiele in Folge in der Hinrunde: 56 (3. November 2012 – 28. November 2015)
 Anzahl Auswärts-Spieltage ohne Gegentor in Folge ab Saisonbeginn: 5 (25. August 2012 – 3. November 2012)
 Anzahl zugelassener Auswärtstore in der Hinrunde: 1 (2012/13)
 Anzahl Spieler mit denen die Meisterschaft gewonnen wurde: 13 (1968/69)
 Höchsten Tor-Rückstand in Sieg verwandelt (0:4 zu 6:5 am 18. September 1976 beim VfL Bochum)
 Höchster Sieg zum Saisonauftakt: 8:0 (2020/21 gegen den FC Schalke 04)
 Anzahl Siege in Folge gegen einen Gegner: 19 (Werder Bremen, 23. Januar 2010 – 16. Juni 2020)
 Anzahl Spiele in Folge ohne Niederlage gegen einen Gegner: 26 (Werder Bremen, 22 Siege und 4 Remis, laufend seit 1. März 2009), gemeinsam mit Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach (1994–2010)
 Anzahl Heimsiege in Folge gegen einen Gegner: 15 (VfL Wolfsburg, 16. November 2002 – 10. Dezember 2016)
 Anzahl Auswärtssiege in Folge gegen einen Gegner: 12 (Werder Bremen, seit 23. Januar 2010)
 Anzahl Siege im Duell gegen einen Kontrahenten: 68 (VfB Stuttgart, Stand: 4. März 2023)
 Anzahl Heimspiele in Folge mit Torerfolg: 64 (29. Oktober 1970 – 14. September 1974)
 Anzahl Auswärtsspiele in Folge mit Torerfolg: 54 (24. August 2019 – 3. September 2022)
 damit erster Verein, der in zwei aufeinanderfolgenden Saisons in allen Auswärtsspielen mindestens ein Tor erzielte (2019/20 und 2020/21)
 damit erster Verein, der in drei aufeinanderfolgenden Saisons in allen Auswärtsspielen mindestens ein Tor erzielte (2019/20, 2020/21 und 2021/22)

Im DFB-Pokal 
 Anzahl Pokalsiege: 20
 Einzug ins Viertelfinale in aufeinanderfolgenden Saisons: 13 (2007/08 – 2019/20)
 Einzug ins Halbfinale in aufeinanderfolgenden Saisons: 11 (2009/10 – 2019/20)

Vereinsintern 
 Höchster Heimsieg:
 in der Liga: 11:1 gegen Borussia Dortmund (Bundesliga; 27. November 1971)
 im nationalen Pokal: 11:2 gegen Blau-Weiß 90 Berlin (DFB-Pokal; 6. August 1988)
 im Europapokal: 10:0 gegen Anorthosis Famagusta (UEFA-Cup; 28. September 1983)
 Höchster Auswärtssieg:
 in der Liga: 8:1 gegen den FC St. Pauli (Bundesliga; 7. Mai 2011)
 zudem mit der gleichen Tordifferenz 7:0 gegen Werder Bremen (Bundesliga; 7. Dezember 2013) und 7:0 gegen den VfL Bochum (Bundesliga; 21. August 2022)
 im nationalen Pokal: 16:1 gegen die DJK Waldberg (DFB-Pokal; 15. August 1997)
 im Europapokal: 7:1 gegen den AS Rom (Champions League; 21. Oktober 2014)
 zudem mit der gleichen Tordifferenz 6:0 gegen Roter Stern Belgrad (Champions League; 26. November 2019)
 Höchste Heimniederlage:
 in der Liga: 0:7 gegen den FC Schalke 04 (Bundesliga; 9. Oktober 1976)
 im nationalen Pokal: 1:5 gegen den FK Austria Wien (Tschammerpokal; 22. Juni 1941)
 im Europapokal: 0:4 gegen Real Madrid (Champions League; 29. April 2014)
 Höchste Auswärtsniederlagen:
 in der Liga: 1:7 gegen Fortuna Düsseldorf (Bundesliga; 9. Dezember 1978)
 zudem mit der gleichen Tordifferenz jeweils 0:6 gegen die Kickers Offenbach (24. August 1974) und Eintracht Frankfurt (22. November 1975; jeweils in der Bundesliga)
 im nationalen Pokal: 0:5 gegen Borussia Mönchengladbach (DFB-Pokal; 27. Oktober 2021)
 im Europapokal: 2:6 gegen B 1903 Kopenhagen (UEFA-Cup; 22. Oktober 1991)
 zudem mit der gleichen Tordifferenz 1:5 gegen Eintracht Frankfurt (UEFA-Cup; 21. April 1980) sowie jeweils 0:4 gegen den FC Barcelona (Champions League; 8. April 2009), Zenit St. Petersburg (UEFA-Cup; 1. Mai 2008), Eintracht Frankfurt (UEFA-Cup; 23. November 1977) und Ajax Amsterdam (Pokal der Landesmeister; 7. März 1973)
 die meisten Bundesliga-Platzverweise: 6, davon 3 Gelb-Rote Karten (Samuel Kuffour)
 jüngster Spieler mit 100 Pflichtspiel-Einsätzen: Jamal Musiala (19 Jahre und 258 Tage, Stand: 12. November 2022)

Nationale Rekorde 
 am häufigsten
 Deutscher Meister: 32
 DFB-Pokal-Sieger: 20
 Ligapokal-Sieger: 6
 Supercup-Sieger: 10
 der einzige Verein, der das Double aus Meisterschaft und Pokal zweimal in Folge gewinnen konnte (dreimal: 2004/05 und 2005/06, 2012/13 und 2013/14, 2018/19 und 2019/20)
 neben dem VfL Wolfsburg der einzige Verein, der die deutsche Meisterschaft sowohl mit der Männer- als auch mit der Frauenabteilung gewinnen konnte und der einzige Verein, dem dies in zwei aufeinander folgenden Spielzeiten (2014/15 und 2015/16) gelang
 der einzige Verein, der den Supercup dreimal in Folge gewinnen konnte (2016–2018 und 2020–2022)
 Anzahl Pflichtspielsiege in Folge: 23 (16. Februar 2020 – 24. September 2020, Bestwert in den fünf europäischen Topligen)
 Anzahl ungeschlagene Pflichtspiele in Folge: 32 (11. Dezember 2019 – 24. September 2020)
 Anzahl Pflichtspiele in Folge mit mindestens einem eigenen Treffer: 85 mit 267 Toren (16. Februar 2020 – 23. Oktober 2021, Europarekord)

Internationale Rekorde 
 das Spiel gegen den VfL Wolfsburg am 22. September 2017 war das 361. ausverkaufte Bundesligaspiel in Folge, eine Woche später riss die Serie bei Hertha BSC.
 das schnellste Tor in der Geschichte der Champions League: Nach 10 Sekunden von Roy Makaay am 7. März 2007 gegen Real Madrid
 höchster Gesamtsieg der UEFA-Champions-League-K.-o.-Phase: 12:1 am 24. Februar 2009 (5:0) und am 11. März 2009 (7:1) gegen Sporting Lissabon
 höchster Gesamtsieg in einem Champions-League-Halbfinale: 7:0 am 23. April 2013 (4:0) und am 1. Mai 2013 (3:0) gegen den FC Barcelona
 höchster Gesamtsieg in einem Champions-League-Achtelfinale: 12:1 am 25. Februar 2009 (5:0) und am 10. März 2009 (7:1) gegen Sporting Lissabon
 höchster Sieg in einem Champions-League-Achtelfinale: jeweils 7:0 gegen den FC Basel im Achtelfinal-Rückspiel der Saison 2011/12 und gegen Schachtar Donezk im Achtelfinal-Rückspiel der Saison 2014/15
 die meisten erzielten Tore in einem K.-o.-Spiel: 8 im Viertelfinale der Saison 2019/20 gegen den FC Barcelona (8:2)
 die meisten Champions-League-Siege in Folge: 15 (18. September 2019 – 25. November 2020)
 die meisten Champions-League-Heimsiege in Folge: 16 (1. Gruppenspiel 2014/15 bis zum Achtelfinale 2016/17), Guinness-Weltrekord
 die meisten Champions-League-Auswärtssiege in Folge: 7 (Achtelfinale 2012/13 bis zum Achtelfinale 2013/14) (gemeinsam mit Ajax Amsterdam)
 Anzahl ungeschlagene Champions-League-Auswärtsspiele in Folge: 22 (18 Siege und 4 Unentschieden (20:69 Tore), 31. Oktober 2017 – 16. Februar 2022)
 die meisten Champions-League-Siege in Folge am 1. Spieltag: 19 (seit 2003/04)
 am häufigsten mit zwei Siegen in die Champions-League-Gruppenphase gestartet: 14× (Stand: 2022/23)
 am häufigsten mit vier Siegen in die Champions-League-Gruppenphase gestartet: 7× (Stand: 2022/23)
 am häufigsten in Folge mit vier Siegen in die Champions-League-Gruppenphase gestartet: 4× (2019/20 – 2022/23)
 die meisten Champions-League-Auswärtssiege in der K.-o.-Phase: 3 (2012/13) (gemeinsam mit Real Madrid, Ajax Amsterdam und Manchester City)
 die meisten Champions-League-Siege in der Gruppenphase: 6 (dreimal: 2019/20, 2021/22 und 2022/23)(zweimal: Real Madrid, je einmal: AC Mailand, Paris Saint-Germain, Spartak Moskau, FC Barcelona, Ajax Amsterdam und FC Liverpool)
 die meisten ungeschlagenen Champions-League-Spiele in Folge in der Gruppenphase: 34 (laufend vom 18. Oktober 2017 – 1. November 2022)
 die meisten Siege in Serie in der Champions-League-Gruppenphase: 13 (laufend vom 9. Dezember 2020 – 1. November 2022)
 alle Spiele innerhalb einer Champions-League-Saison gewonnen (11; 2019/20)
 die meisten Viertelfinalteilnahmen in der Champions-League (21; Stand: 2022/23)
 Längste Siegesserie eines Trainers in der Gruppenphase: 14 (Julian Nagelsmann; 2 für RB Leipzig, 12 für den FC Bayern (gemeinsam mit Louis von Gaal mit dem FC Barcelona und dem FC Bayern) Stand nach der Gruppenphase 2022/23)

Rekorde von Spielern 
 die meisten Meisterschaften: 11 (Thomas Müller)
 die meisten DFB-Pokal-Siege: 7 (Bastian Schweinsteiger)
 erfolgreichster deutscher Fußballspieler: 32 Titelgewinne (Thomas Müller, Stand: 30. Juli 2022)
 die meisten gewonnenen Titel mit dem Verein: 31 (Thomas Müller, Stand: 30. Juli 2022)
 die meisten Einsätze im DFB-Pokal: 63 (Thomas Müller gemeinsam mit Sepp Maier, Stand: 1. Februar 2023).
 die meisten gewonnenen Spiele im DFB-Pokal: 53 (Thomas Müller, Stand: 1. Februar 2023)
 die meisten Bundesliga-Siege: 320 (Manuel Neuer, Stand: 5. November 2022)
 die meisten Bundesliga-Siege eines Feldspielers: 307 (Thomas Müller, Stand: 5. Februar 2023)
 die meisten Bundesliga-Auswärtstore: 128 (Robert Lewandowski)
 die meisten Bundesliga-Auswärtstore innerhalb einer Saison: 19 (Robert Lewandowski, 2021/22)
 die meisten Bundesliga-Tore in einer Saison: 41 (Robert Lewandowski 2020/21)
 die meisten Bundesliga-Tore in einem Kalenderjahr: 43 (Robert Lewandowski, 2021)
 Ausländer mit den meisten Saisontoren: 41 (Robert Lewandowski 2020/21)
 die meisten Bundesliga-Heimspiele in Folge mit Torerfolg: 13 (Robert Lewandowski, 16. Dezember 2020 – 18. September 2021)
 die meisten Bundesliga-Auswärtsspiele in Folge mit Torerfolg: 8 (Robert Lewandowski, 17. Oktober 2020 – 24. Januar 2021)
 am häufigsten Bundesliga-Torschützenkönig: 7 (Gerd Müller und Robert Lewandowski)
 am häufigsten Bundesliga-Torschützenkönig in Folge: 5 (Robert Lewandowski, insgesamt 7)
 die meisten Tore im DFB-Pokal: 78 (Gerd Müller)
 jeweils die meisten Bundesliga-Tore nach diversen Spieltagen (Bsp.: 10 Tore, nach fünf Spieltagen, 22 Tore nach 17 Spieltagen, 31 Tore nach 24 Spieltagen, 35 Tore nach 26 Spieltagen, 41 Tore nach 34 Spieltagen) (Robert Lewandowski 2020/21)
 die schnellsten drei, vier und fünf Bundesligatore in einem Spiel (Robert Lewandowski). Am 22. September 2015 (6. Spieltag) erzielte er im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg fünf Tore innerhalb von neun Minuten. Er traf in der 51., 52., 55., 57. und 60. Spielminute, was jeweils den schnellsten Hattrick (3 Minuten, 19 Sekunden), Vierer- und Fünferpack der Bundesliga darstellt (Guinness World Record). Auch ist er der erste Einwechselspieler, der fünf Tore in einem Spiel erzielte.
 die meisten Champions-League-Tore nach 100 Spielen: 81 (Robert Lewandowski)
 die meisten aufeinanderfolgenden Spiele in der Bundesliga: 442 (Sepp Maier von 1966 bis 1979)
 die meisten Saisonspiele ohne Gegentor: 21 (Manuel Neuer) 2015/16
 nach nur 183 Bundesligaspielen zum 100. Mal ohne Gegentor: Manuel Neuer am 25. Februar 2017 (22. Spieltag) beim 8:0-Sieg gegen den Hamburger SV
 am längsten als Torwart ohne Gegentor in Minuten: 1146 (Manuel Neuer)
 am häufigsten mit weißer Weste: Manuel Neuer; in 464 Bundesligaspielen 214 Mal ohne Gegentor (Stand: 17. April 2022)
 die meisten Zu-Null-Spiele gegen denselben Bundesliga-Gegner: Manuel Neuer 17-mal gegen Hertha BSC (Stand: 28. August 2021)
 die meisten Siege im Duell mit demselben Bundesliga-Gegner (2× Manuel Neuer):
 22 (gegen Hertha BSC, Stand: 13. Spieltag 2022/23)
 22 (gegen Werder Bremen, Stand: 14. Spieltag 2022/23)
 die meisten Siege in 100 Bundesligaspielen: 85 (Javi Martínez)
 die meisten Bundesligaspiele in Folge ohne Niederlage: 56 (Jérôme Boateng) Im Zeitraum vom 3. November 2012 bis zum 19. Dezember 2014 blieb er, wenn er für den FC Bayern München Bundesligaspiele bestritt, ungeschlagen.
 jüngster Spieler mit 50 Siegen: Jamal Musiala (19 Jahre und 255 Tage, erster Teenager)
 Torhüter mit den meisten Bundesligaspielen in Folge ohne Niederlage: 48 (Manuel Neuer von November 2012 bis März 2014, Stand: 19. März 2022)
 Deutscher Rekordspieler in der Champions League: 136 Einsätze (Thomas Müller, Stand: 13. September 2022)
 die meisten Torvorlagen in der Bundesliga: 161 (Thomas Müller, Stand: 28. Januar 2023)
 die meisten Torvorlagen innerhalb einer Bundesliga-Saison: 22 (Thomas Müller, zweimal nacheinander: 2019/20 und 2020/21)
 die meisten Torvorlagen im Duell gegen einen Bundesliga-Gegner: 16 (Thomas Müller gegen SV Werder Bremen, Stand: 13. März 2021)
 die meisten Pflichtspiele in Folge mit Torerfolg: 19 (Robert Lewandowski, 8. Februar 2021 – 18. September 2021)
 die meisten Champions-League-Siege in Folge: 22 (Robert Lewandowski, 18. September 2019 – 8. Dezember 2021, in diesem Zeitraum 29 Treffer)
 die meisten Bundesliga-Eckstöße mit Torfolge ausgeführt: 33 (Joshua Kimmich, Stand: 22. Oktober 2022; seit Datenerfassung im Jahr 1992)

Sonstige Rekorde 
 Verein, der die bisher meisten Spieler für eine Fußball-Weltmeisterschaft abgestellt hat: FC Barcelona (17, zuvor gehalten von Manchester City (2018) und dem Seoul Army Club (1954) mit je 16 Spielern) Der FC Bayern München hatte zunächst auch 17 Spieler gestellt. Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Sadio Mané (Senegal) waren es letztlich aber nur 16 Spieler.

Saisonbilanzen

Tabellenplatzierungen

Oberliga Süd (unvollständig)

Regionalliga Süd (Zweithöchste Spielklasse)

Bundesliga 

Längste Serien an der Tabellenspitze der Bundesliga:
 43 Spieltage (26. Spieltag 1971/72 bis 34. Spieltag 1972/73)
 39 Spieltage (6. Spieltag 2015/16 bis 10. Spieltag 2016/17)
 35 Spieltage (1. Spieltag 1968/69 bis 1. Spieltag 1969/70)

Siehe auch 
 FC Bayern München/Europapokalstatistik

Einzelnachweise 

Munchen, FC Bayern
FC Bayern München